«Северное сияние» — первый советский журнал для детей. Издавался в 1919—1920 годах под редакцией Максима Горького в Петрограде.

История 
В 1919 году Максим Горький начал издавать в Петрограде ежемесячный журнал «Северное сияние», рассчитанный на детей 9-12 лет.

У журнала не было даже места для проведения редколлегий ― приходилось собираться раз в три месяца дома у Горького и там обсуждать материалы для очередного номера.

Номера выходили сдвоенными — в период Гражданской войны постоянный выпуск журнала, притом детского, был затруднён — в городе элементарно не хватало бумаги, были трудности с полиграфией. Однако, журнал выходил пусть и сдвоенными номерами (а в 1920 году ещё хуже - вышло всего два номера: № 1-6 и № 7-12) и даже пусть и скупо, но был иллюстрирован. 

К 1920 году журнал выходил уже тиражом в 15000 экземпляров, но, уже на следующий год был закрыт в связи с материальными трудностями.

Содержание 
В журнале публиковались рассказы, стихи, произведения народного творчества. В отделе «Клуб любознательных» помещались небольшие заметки и очерки по естествознанию, технике и прикладному искусству, обзоры открытий и изобретений. Отдел «Венок книге» составляли изречения известных философов и писателей о книге. В отделе «Загадки и шарады» был развлекательный материал. 

Направление журнала было определено Максимом Горьким в его статье «Слово к взрослым»:
В предлагаемом журнале мы — по мере сил наших — будем стремиться воспитать в детях дух активности, интерес и уважение к силе разума, к поискам науки, к великой задаче искусства — сделать человека сильным и красивым.

Первый номер журнала открывала сказка Максима Горького «Яшка».

В номере 10-12, например, были напечатаны рассказ «Маленькая римлянка» известного русского детского писателя Василия Авенариуса и «Зеркальце» Вячеслава Шишкова.

Также в журнале печатались произведения писателеё и поэтов — В. Князева, П. Сурожского, А. Чапыгина. 

В оформлении журнала приняли участие художники — П. Бучкин, В. Сварог, И. Симаков и другие.

Лучшие из напечатанных в журнале произведений затем издавались отдельно в «Библиотеке журнала» — всего вышло 9 книг. Например, приложением шёл рассказ «День за городом» А. П. Чехова.

Кроме того, журнал первым стал привлекать к сотрудничеству детей в качестве так называемых деткоров (детских корреспондентов).

Примечания

Источники 
 Северное сияние // Педагогическая энциклопедия / Глав. ред. И. А. Каиров и Ф. Н. Петров. т. 3. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — 880 с.
 Первые детские журналы, Портал «Культура. РФ»

Ссылки 
 Северное сияние: ежемесячный журнал для детей (9-12 лет): №  7-12. (онлайн доступ в РГДБ)
 Северное сияние: ежемесячный журнал для детей (9-12 лет): № 10-12. (онлайн доступ в РГДБ)

Печатные издания, возникшие в 1919 году
Максим Горький
Журналы РСФСР
Журналы для детей